Erik, le Viking est le titre de plusieurs films :

 Erik, le Viking, film d'aventure italo-espagnol réalisé par Mario Caiano, sorti en 1965 ;
 Erik, le Viking, film britannique réalisé par Terry Jones, sorti en 1989.